Luigi Serafini pode referir-se a:
 Luigi Serafini (artista)
 Luigi Serafini (cardeal)